

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 1 podstawowa
 Nowe Osiedle – część miasta Brodnica
 Nowe Osiedle – część miasta Golub-Dobrzyń
 Nowe Osiedle – część miasta Górzno
 Nowe Osiedle – część miasta Kowal
 Nowe Osiedle – część miasta Lubraniec
 Nowe Osiedle – część miasta Piotrków Kujawski
 Nowe Osiedle – część miasta Radziejów
 Nowe Osiedle – część miasta Sulmierzyce
 Nowe Osiedle – przysiółek wsi Potoczek w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Jerzmanowa
 Nowe Osiedle – część wsi Warpalice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek
 Nowe Osiedle – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow, inowrocławskim, w gminie Janikowo
 Nowe Osiedle – część wsi Tuczno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow, inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Nowe Osiedle – część wsi Gogółkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Nowe Osiedle – przysiółek wsi Proszówki w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Nowe Osiedle – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Nowe Osiedle – część wsi Przędzel w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem
 Nowe Osiedle – część wsi Zadąbrowie w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły 
 Nowe Osiedle – część wsi Raczki w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Nowe Osiedle – część wsi Kurzętnik w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik

Inne 
 Nowe Osiedle – niestandaryzowana nazwa osiedla w Inowrocławiu